Localidades
Babe (Bragança), em Portugal
Babe (Sopot), na Sérvia

Cinema
 Babe (1975), filme com Susan Clark
 Babe (1995), filme vencedor do Oscar de melhores efeitos visuais (1995)
 Babe: Pig in the City, continuação do filme de 1995

Outros
 Base Aérea de Belém, cuja sigla é BABE
 Babe (canção de Hyuna)
 Babe (canção de Sugarland)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes